Chrysopoloma är ett släkte av fjärilar. Chrysopoloma ingår i familjen Chrysopolomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Chrysopoloma